Honey peut désigner :

Toponymes 

 Le lac Honey, situé dans la région du Grand Bassin, à l'est de la Californie.

Cinéma 

 Honey est un film américain réalisé par Wesley Ruggles en 1930 ;
 Honey est un film américain réalisé par Jerry Denby en 1966 ;
 Honey est un film américain réalisé par Bille Woodruff en 2003 ;
 Honey est un court métrage américain réalisé par Suzanne Guacci en 2010 ;
 Honey 2 est un film américain réalisé par Bille Woodruff en 2011 ;
 Honey 3 est un film américain réalisé par Bille Woodruff en 2016.

Musique

Album ou EP 
 Honey est un album de Yui Sakakibara sorti en 2006 ;
 Honey est un EP de l'artiste chinois Lay (Zhang Yixing) sorti en 2019.

Chanson 
 , chanson de Bobby Goldsboro, sortie en 1968 ;
 Honey, une chanson du groupe britannique Spacemen 3 présente sur l'album Playing with Fire sorti en 1989 ;
 Honey est une chanson de Mariah Carey sortie en 1997 ;
 Honey est un single de Willy Denzey sorti en 2004.
Honey, chanson de Koba LaD, sortie en 2018

Botanique 
Honey pomelo, une variante de Citrus maxima.

Patronyme 
Russell Honey (1921-2007), homme politique canadien en Ontario

Prénom 
Honey est un prénom porté par :
 Honey Sri-Isan, chanteuse thaïlandaise.

Autres 
 Honey Science Corporation, entreprise exploitant une extension de navigateur internet